Plaats in Indonesië
 Mangge (Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Mangge (Lambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara